Hans Krahe – filologo e linguista tedesco
 Lambert Krahe – architetto tedesco
 Peter Joseph Krahe – architetto tedesco